Koutajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koutajoki (vattendrag i Finland), Lappland,

Ryssland 

 Koundaälven,